Sendtner ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sendtner, genannt Betty, geborene Wolf (1792–1840), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Herausgeberin
 Ignaz Sendtner (1858–1936), deutscher Arzt und Medizinalrat
 Johann Jakob Ignaz Sendtner (1784–1833), deutscher Schriftsteller, Redakteur, Philologe und außerordentlicher Professor für Ästhetik
 Kurt Sendtner (1893–1966), liberaler deutscher Journalist und Historiker
 Michael Sendtner (* 1959), deutscher Neuro- und Zellbiologe
 Otto Sendtner (1813–1859), deutscher Botaniker und Universitätsprofessor
 Rudolf Sendtner (1853–1933), deutscher Chemiker und königlich bayerischer Professor
 Theodor von Sendtner (1823–1895), deutscher Jurist, Bankdirektor, Alpinist und Zeichner